Aultman ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Aultman (Arizona), im Yavapai County
 Aultman (Ohio), im Stark County
 Aultman (Pennsylvania), im Indiana County
 Aultman Pines, im Bibb County, Georgia

Sonstiges:
 Aultman Lake, See im Cass County, Minnesota
 Aultman Mine, Mine im White Pine County, Nevada
 Aultman Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller